

Ville
 Lake Forest est une ville américaine de l'État de Californie.
 Lake Forest est une ville américaine de l'État de l'Illinois.

Lac
 Lake Forest est un lac américain de l'État du Connecticut.
Homonymie de localités aux États-Unis